A Rendet a fejekben az Alvin és a mókusok együttes tizennegyedik albuma, amely 2017. október 13-án jelent meg. A lemez a 32. helyet szerezte meg a Mahasz Top 40 lemezeladási listán.

Az album dalai

Jegyzetek

Források 
 alvintickets

2017 nagylemezei